Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen aller 132 Spieler der Snooker Main Tour der Saison 2013/14, chronologisch zu Saisonbeginn und nach den weiteren Turnieren, nach denen eine Weltrangliste veröffentlicht wurde.

Anmerkung: Nach der Yixing Open (AT1) wurde von der World Professional Billiards and Snooker Association aus nicht bekannten Gründen keine Weltrangliste veröffentlicht und daher gibt es für dieses Turnier keine Spalte.

Einzelnachweise 

2013
!
!